Финляндия на XXVII Всемирной Летней Универсиаде была представлена 84 спортсменами в 15 видах спорта.

Призёры

Результаты

Академическая гребля

Мужчины

Женщины

Бадминтон

Мужчины

Женщины

Микст

Баскетбол

Мужчины 
Состав команды

 Результаты
 Группа А

Отборочный турнир

Четвертьфинал за 9-16 места

Полуфинал за 9-12 места

Матч за 9-е место

Женщины 
Состав команды

 Результаты
 Группа D

Четвертьфинал за 9-16 места

Полуфинал за 13-16 места

Матч за 13-е место

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины

Дзюдо

Мужчины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Бассейн

Пляжный волейбол

Женщины

Прыжки в воду

Женщины

Спортивная борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Греко-римская борьба

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика

Мужчины

Женщины

Фехтование

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика 

Женщины

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2013 года
Спорт в Финляндии в 2013 году